Бу́догощское городско́е поселе́ние — муниципальное образование в составе Киришского района Ленинградской области. Административный центр — посёлок городского типа Будогощь.

С 1 января 2006 года главой поселения являлся Волков Андрей Владимирович, с октября 2009 года — Фокина Зоя Сергеевна, в настоящее время — Фролов Сергей Витальевич. Главой администрации с 1 июня 2006 года являлся Иванов Анатолий Павлович, с июля 2012 года — Резинкин Игорь Евгеньевич.

Географическое положение 
 Общая площадь — 966,91 км².
 Расположено в южной части Киришского района.
 Граничит:
 на западе и севере — с Пчёвжинским сельским поселением
 на северо-востоке — с Тихвинским районом
 на востоке и юге — с Новгородской областью
По территории поселения проходят автодороги:
  (Лодейное Поле — Тихвин — Чудово)
  (Кириши — Будогощь — Смолино)
  (подъезд к посёлку Будогощь)
  (Будогощь — Половинник)
  (Будогощь — Клинково)
  (подъезд к деревне Змеева Новинка)
Расстояние от административного центра поселения до районного центра — 35 км.

По территории поселения проходит железная дорога, имеются станции и остановочные пункты: Будогощь, Горятино, Разъезд № 2, Разъезд № 3.

По территории поселения протекает река Пчёвжа, а также большое количество небольших речек. Северная и частично южная часть поселения сильно заболочены. Имеются озёра Лебяжье и Солоницкое.

История 
1 января 2006 года в соответствии с областным законом № 49-оз от 1 сентября 2004 года «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Киришский муниципальный район и муниципальных образований в его составе» образовано Будогощское городское поселение, в которое вошли посёлок Будогощь и бывшие Будогощская и Кукуйская волости.

Население

Состав городского поселения

Примечания

Ссылки 
 

Муниципальные образования Киришского района
Городские поселения Ленинградской области